Cooper megye (Missouri)
Cooper megye (Új-Dél-Wales)